Ольга Калмыкова: